

Россвілл — місто, штат Джорджія
 Россвілл — місто, штат Індіана
 Россвілл — місто, штат Канзас
 Россвілл — місто, штат Теннессі
 Россвілл — селище, штат Іллінойс
 Россвілл — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Роузвілл